Svetovna jakostna snooker lestvica 2001/02: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 32 igralcev v sezoni 2001/02.

Zunanje povezave
 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (2000/01 - 2009/10) 
 WWW Snooker: svetovna lestvica 2001/02 

2001/02
2001 v snookerju
2002 v snookerju